Konstantinsthermen ist die Bezeichnung für folgende  Gebäude

Kaiserthermen (Trier)
Konstantinsthermen (Rom)